Things We Lost in the Fire (film), een Brits-Amerikaanse dramafilm uit 2007
Things We Lost in the Fire (single), een single van Bastille